Алексей Робертович Бернаучис (родился 4 мая 2000 года в Красноярске, Красноярский край) — российский регбист, игрок веера команды «Енисей-СТМ».

Клубная карьера 
Воспитанник клубной академии. В чемпионате дебютировал в матче первого тура сезона 2019 года против «Cлавы». В матче третьего тура против «Локомотива» занес первую попытку. по итогам сезона Федерацией регби России был признан лучшим молодым регбистом страны. Всего провел 10 матчей, отметился 3 попытками. Стал победителем чемпионата 2019 года, а также стал финалистом Кубка России.

Карьера в сборной 
Является постоянным игроком молодёжной сборной.

Достижения 
 Чемпионат России:
  Чемпион России: 2019

Примечания 

Регбисты России
Игроки РК «Енисей-СТМ»